Francisco Javier Rodríguez Hernández puede referirse a:

 Francis Rodríguez (1962-), exfutbolista español;
 Francisco Rodríguez (1993-), futbolista costarricense.